Het verre Centaurus (boek), verhalenbundel in de reeks Bruna SF
Het verre Centaurus (verhaal), verhaal van A.E. van Vogt en naamgever van bovenstaand boek.